een soort kwarktaart gemaakt van biest
 ander woord voor onzin